Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2014 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl nejvýše nasazený ruský tenista Michail Južnyj, kterého ve čtvrtfinále vyřadil Nizozemec Robin Haase.

Soutěž dvouhry vyhrál nenasazený španělský hráč Pablo Andújar, jenž ve finále zdolal Argentince Juana Mónaca ve dvou sadách . Na okruhu ATP Tour si tak připsal třetí singlový titul a první v probíhající sezóně, když naposledy předtím triumfoval na dubnovém Grand Prix Hassan II 2012.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Michail Južnyj (čtvrtfinále)
  Marcel Granollers (čtvrtfinále)
  Guillermo García-López (2. kolo)
  Fernando Verdasco (semifinále)
  Federico Delbonis (2. kolo)
  Gilles Simon (1. kolo, skreč)
  Robin Haase (semifinále)
  Dominic Thiem (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

ATP Swiss Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2014
ATP World Tour 2014